Бил се може односити на:

 Бил/Бјен, насељено место у Швајцарској
 Бил (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бил (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бил (Баден), град у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг.